Łza Köhlera (Köhlers tear drop) – cień przypominający kształtem łzę. Powstaje on na zdjęciu a-p stawu biodrowego w wyniku nakładania się cieni różnych krawędzi.
Składa się na niego:
	od zewnątrz – dno panewki,
	od wewnątrz – pasmowaty cień odpowiadający wewnętrznej ścianie miednicy małej,
	od dołu – cienka warstwa korowa w miejscu przejścia dołu panewki ku tyłowi na ścianę miednicy nad tylnym guzkiem otworu zasłonowego.

Linki zewnętrzne 
 

Anatomia miednicy